Schreckensee bezeichnet
 einen Ortsteil der baden-württembergischen Gemeinde Fronreute im Landkreis Ravensburg
 einen See innerhalb des Gemeindegebiets von Fronreute, siehe Schreckensee (See)
 ein Naturschutzgebiet im Gebiet der baden-württembergischen Gemeinden Fronreute und Wolpertswende, siehe Schreckensee (Naturschutzgebiet)